błędne koło w rozumowaniu (circulus vitiosus)
 błędne koło w definiowaniu (circulus in definiendo)
obraz Błędne koło – obraz Jacka Malczewskiego
 błędne koło biurokracji